Antimima (vlinders), vlindergeslacht
 Antimima (plant), plantengeslacht uit de ijskruidfamilie (Aizoaceae)